

Cinema 
 Una brutta storia (Un mauvais fils) – film del 1980 diretto da Claude Sautet

Letteratura 
 Una brutta storia (Скверный анекдот) – racconto di Fëdor Dostoevskij del 1862
 Una brutta storia – romanzo di Fabrizio Carcano del 2016